Szerdahelyi Gábor (1660–1726) jezsuita szerzetes, katolikus egyházi író
 Szerdahelyi Gábor (1742–1813) püspök, római katolikus apát